Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 12 по 14 марта 2004 года на катке Taereung Indoor Ice Rink в Сеуле (Республика Корея).

Расписание

Медальный зачёт

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ

Чемпионаты мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
2004 год в конькобежном спорте
Март 2004 года
Международные спортивные соревнования в Сеуле
Спорт в Республике Корея в 2004 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Республике Корея
Чемпионаты мира в Республике Корея